Papermill Pond (engl. für „Papiermühlen-Teich“) ist der Name folgender Stillgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Papermill Pond (New Haven County, Connecticut)
 Papermill Pond (New London County, Connecticut)
 Papermill Pond (Maryland)

Paper Mill Pond ist der Name folgender Stillgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Paper Mill Pond (Connecticut), im Tolland County
 Paper Mill Pond (Louisiana)
 Paper Mill Pond (New York)
 Paper Mill Pond (Pennsylvania)